Idősebb Szent Jakab apostol
 Ifjabb Szent Jakab apostol
  Jakab, az Úr testvére